Finländska Mästerskapsserien i fotboll 1949 bestod av 12 lag, och TPS vann mästerskapet.

Slutställning

Referenser
Finland - Lista över sluttabeller (RSSSF)

1949 i Finland
Fotbollssäsongen 1949
1949